Серена Вилијамс је други пут освојила титулу. У финалу је савладала Симону Халеп са 6:3, 7:6.

Носиоци

 Серена Вилијамс (победница)
 Марија Шарапова (одустала пре почетка турнира)
 Симона Халеп (финале)
 Петра Квитова (друго коло)
 Каролина Возњацки (друго коло)
 Ана Ивановић (четвртфинале)
 Луција Шафаржова (четвртфинале)
 Каролина Плишкова (треће коло)

  Гарбиње Мугуруза (прво коло)
 Карла Суарез Наваро (прво коло)
 Анџелик Кербер (прво коло)
 Тимеа Бачински (прво коло)
 Агњешка Радвањска (прво коло)
 Елина Свитолина (полуфинале)
 Андреа Петковић (треће коло) 
 Сара Ерани ''(прво коло)

Жреб

Завршница

Група 2

Доња половина
Група 3
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed03=
| RD1-team03= В. Азаренка
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Л. Дејвис
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Р. Винчи
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ј. Шведова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Г. Мугуруза
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=60
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= А. Петковић
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ј. Гергес
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= К. Ђорђи
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= К. Макхејл
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Младеновић
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Д. Хантухова
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= К. Возњацки
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В. Азаренка
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Ј. Шведова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= А. Петковић
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К. Ђорђи
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К. Младеновић
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= С. Халеп
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01= В. Азаренка
| RD3-score01-1='''6
| RD3-score01-2=0r
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Синсинатија 2015.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно